Die Fotbollsallsvenskan 1928/29 war die fünfte Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 5. August 1928 und endete am 2. Juni 1929.

Erster wurde Helsingborgs IF, der Titel des schwedischen Meisters wurde jedoch seinerzeit nicht vergeben. In die Division 2 stiegen IFK Eskilstuna und Neuling Westermalms IF ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Anmerkungen

Einzelnachweise 

1928
Fußballsaison 1928/29